Grisar ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Grisar (1808–1869), belgischer Komponist
 Albert Grisar (Segler) (1870–1930), belgischer Segler
 Erich Grisar (1898–1955), deutscher Arbeiterdichter
 Hartmann Grisar SJ (1845–1932), deutsch-österreichischer Jesuit und Kirchenhistoriker
 Josef Grisar (1886–1967), deutscher römisch-katholischer Theologe